Черче́н (Цемо́) — название нескольких географических объектов:

 Черчен — посёлок в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, административный центр одноимённого уезда.
 Черчен — уезд в Баянгол-Монгольском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
 Черчен — река на западе КНР.
 Цемо — аэропорт уезда Черчен, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай.